Il doppio del torneo di tennis St. Petersburg Open 1991, facente parte del WTA Tour 1991, ha avuto come vincitrici Elena Brjuchovec e Natalija Medvedjeva che hanno battuto in finale Isabelle Demongeot e Jo Durie 7–5, 6–3.

Teste di serie 

 Isabelle Demongeot /  Jo Durie (finale)
 Elena Brjuchovec /  Natalija Medvedjeva (campionesse)

 Ivana Jankovska /  Eva Melicharová (semifinali)
 Donna Faber /  Ann Henricksson (quarti di finale)

Tabellone

Collegamenti esterni 

Moscow Ladies Open 1991